Ясеново () — село в Сербии, в общине Бела-Црква, в Южно-Банатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 1446 жителей (по переписи населения 1991 года — 1927 жителей).

Село расположено на северо-западе общины, в долине реки , есть одноимённая железнодорожная станция на линии Вршац — Бела-Црква. Название деревни от дерева — ясеня. В турецких записях Ясеново упоминается в XVI веке.

Население в основном занято в сельском хозяйстве, часть его работает на предприятиях в городах Вршац и Бела-Црква. В селе есть две организации, которые дают работу многим жителям Ясеново, это кирпичный завод «2 октября» и фабрика пластиковой упаковки «Хемофарм». Развитие инфраструктуры, коммунального хозяйства, в Ясеново находится на высоком уровне по сравнению с другими населёнными пунктами общины. В селе для оказания медицинской помощи действует амбулатория, в которой работают несколько врачей; есть восьмилетняя основная школа имени Джордже Малетича, а также есть и дошкольное учреждение — детский сад.

В Ясеново в 1819 году родился Джордже Малетич — театральный педагог и теоретик, писатель, переводчик и политик.

Демография 
В селе Ясеново, по переписи 2002 года проживали 1115 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 39,4 лет (37,7 года у мужчин и 41,1 года у женщин). В селе есть 504 домашних хозяйства, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,87.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания

Ссылки 
 информация о географическом положении\fallingrain.com
 Ясеново на карте проекта Wikimapia

Населённые пункты Воеводины